Récourt antiga comuna integrada a Val-de-Meuse (Alt Marne)
 Récourt (Pas de Calais), municipi francès al departament del Pas de Calais 
 Récourt-le-Creux, municipi francès al departament del Mosa